Roseta (Centranthus calcitrapae), planta amb flor del gènere Centranthus 
 Roseta (botànica), disposició circular de fulles en les quals totes es troben a la mateixa altura
 Roseta (crispeta), el gra esclatat del blat de moro esclafidor, un altre nom per crispeta
 Roseta (música), forat de forma circular que tenen sobre la tapa harmònica la majoria d'instruments de corda polsada 
 Roseta (decoració), motiu decoratiu en forma de flor, els pètals estan en disposició radial
 Roseta de Gironella, cançó tradicional catalana 
 Roseta Mauri i Segura (Reus, 1849 - París, 1923), ballarina catalana i musa d'artistes impressionistes
 Roseta de deformació.